Дми́трий Ви́кторович Ховбо́ша (; ) — украинский футболист, защитник

Биография

Клубная карьера 
В ДЮФЛ выступал за ЛВУФК (Луганск). 30 мая 2005 года дебютировал в луганской «Заре» в Первой лиге в матче против «Динамо-2» (2:1). 29 марта 2008 года дебютировал в Премьер-лиге в матче против львовских «Карпат» (3:0). В 2011 году перешёл в алчевскую «Сталь». В 2014 году перешёл в свердловский «Шахтёр».

С июня 2016 выступает за армянский ФК Алашкерт. По итогам сезона 2016/17 стал чемпионом Армении.

Карьера в сборной 
В 2005 году выступал за юношескую сборную Украины до 17 лет где провёл 8 матчей.

Достижения 
 Чемпион Армении 2017
 Обладатель Суперкубка Армении 2017

Статистика

Примечания 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Заря» Луганск
Игроки ФК «Сталь» Алчевск
Игроки ФК «Нефтяник-Укрнефть»
Игроки ФК «Шахтёр» Свердловск
Игроки ФК «Сталь» Каменское
Игроки ФК «Кремень»
Игроки ФК «Алашкерт»
Игроки ФК «Алашкерт-2»
Игроки ФК «Краматорск»
Игроки ФК «Верес»